Ел Село има више значења:

 Ел Село (Сан Буенавентура), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Село (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику